Джованни Мария Анфосси (; ,  — , ) — итальянский ,  и . Дальний потомок композитора Паскуале Анфосси.

Учился в Неаполе в Консерватории Сан-Пьетро-а-Майелла у Франческо Симонетти (1842—1904) и Джузеппе Мартуччи (фортепиано), Паоло Серрао и Пьетро Платаниа (композиция и контрапункт). Ещё в студенческие годы в Неаполе была исполнена его симфоническая поэма «Восстание» (). Окончил курс в 1887 году, представив в качестве выпускного сочинения четырёхголосную кантату для хора и оркестра «Ода любви» (). С 1888 г. преподавал фортепиано в Вероне. С 1894 г. жил и работал в Милане, преподавал в различных учебных заведениях, затем основал собственную музыкальную школу, назвав её именем своего предка Паскуале Анфосси. Преподавал также и в Миланской консерватории, особенно часто сотрудничая с ней как член экзаменационных комиссий. Среди учеников Анфосси были Луиза Баккара, Артуро Бенедетти Микеланджели, Энрика Кавалло, Джулия Рекли. По одному из предположений у Анфосси брал уроки и юный Нино Рота. Кроме того, выступал как музыкальный критик, в 1894—1902 гг. был последним главным редактором «Миланской музыкальной газеты».

Среди композиций Анфосси преобладают кантаты для хора и оркестра, принадлежит ему и некоторое количество фортепианных сочинений. Под его редакцией вышли миланские издания сборника упражнений Шарля Луи Анона «Пианист-виртуоз» и сборника этюдов Генриха Вольфарта «Друг детей».

Именем Анфосси названа улица () в его родном городе.

Музыкальные произведения 
 Увертюра для оркестра, 1881
 Симфоническая поэма «Вновь война» (), 1883
 Кантата «К Италии» для четырёхголосного хора с оркестром, 1885
 «Песнь священная» и «Песнь погребальная» для двухголосного детского хора и органа, 1886
 Увертюра для оркестра, 1888
 «Любовный диалог и скерцо» () для струнного квартета и фортепиано, 1889
 «Зала Великой старой гвардии» (), Ода для хора и оркестра, 1890
 «Музыкальные впечатления» () для трёхголосного женского хора и фортепиано, 1913
 «Диана италийская» (), гимн для хора с оркестром или фортепиано
 фортепианные пьесы: «Воспоминание» (), «Два впечатления», 1914

Примечания

Ссылки 
 ANFOSSI, Giovanni // Dizionario Biografico degli Italiani — Volume 3 (1961).

Академические музыканты Италии